Degà (diplomàcia)
 Degà (educació), persona triada per presidir una facultat dins d'una universitat
 Degà (religió), càrrec eclesiàstic cristià.
 Degà del Col·legi Cardenalici
 Degà o cabiscol (càrrec)